Naša (z)godba (s podnaslovom ) je glasbeni album v živo Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, ki je izšel decembra 2021 na dvojni glasbeni CD plošči in v digitalni obliki MP3 pri založbi ZKP RTV Slovenija.

O albumu 
Na album je uvrščen izbor skladb, ki jih je orkester izvedel na božično-novoletnih koncertih v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma

in spomladanskem koncertu v Slovenski filharmoniji v Ljubljani v letih med 2010 in 2021.

Seznam posnetkov

Sodelujoči

Papirniški pihalni orkester Vevče 
 Aljoša Deferri – dirigent

Katrinas 
pojejo na posnetkih 1-03 in 1-04

Solisti 
 Boštjan Gombač – pripovedovalec na posnetku 2-01
 Tina Debevec – sopran na posnetkih 2-06 do 2-09
 Aljoša Deferri – vokal na posnetku 2-09
 Robert Rener – trobenta na posnetku 2-10

Produkcija

Viri 
 Naša (z)godba 
 Naša (z)godba, ZKP, RTV Slovenija, 2021, Pridobljeno dne 2.1.2022.

Albumi pihalnih orkestrov
Albumi leta 2021
Albumi v živo